

Bułgaria 
 Czerna mogiła – wieś w obwodzie Burgas
 Czerna mogiła – wieś w obwodzie Chaskowo